

Fumetti 
Wizard – rivista sui fumetti statunitense
Wizard – personaggio dei fumetti della Archie Comics
Wizard – personaggio dei fumetti della DC Comics
Wizard – personaggio dei fumetti della Marvel Comics

Musica 
Wizard – band heavy-metal tedesca
Wizard rock – movimento musicale
Wizard – singolo di Jay Hardway e Martin Garrix del 2013

Altro 
Wizard – procedura informatica
Wizard –  gioco di carte
Wizard – videogioco del 1984
Wizard – automobile del 1932
Wizard – isola del lago Crater, in Oregon (Stati Uniti d'America)

Pagine correlate 
 The Wizard